Trent Opaloch este un director de fotografiat canadian, cel mai bine cunoscut pentru munca sa cu regizorii Neill Blomkamp și frații Russo . Lucrările sale majore includ District 9 (2009), Elysium (2013), Captain America: The Winter Soldier (2014), Chappie (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) și Avengers: Endgame (2019).  În 2010, Opaloch a fost nominalizat la Premiul BAFTA pentru cea mai bună fotografie pentru munca sa din District 9 . În 2020, Opaloch a jucat în videoclipul single-ului „ Retrograde ” al lui Pearl Jam .

Biografie 
Opaloch a crescut în Thunder Bay , Ontario . A studiat cinematografia la Confederation College , înainte de a se muta la Vancouver pentru a-și începe cariera profesională.

Filmografie 

 Regizor Canadian